Polska Liga Koszykówki 2020/2021 lub Energa Basket Liga 2020/2021 – 87. edycja rozgrywek o tytuł mistrza Polski w koszykówce mężczyzn, po raz 74. organizowana w formule ligowej, a po raz 24. jako liga zawodowa (Polska Liga Koszykówki).

Mistrzem została drużyna Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, dla której był to pierwszy tytuł mistrzowski. Z ligi spadła Polpharma Starogard Gdański.

Zespoły 
Z powodu pandemii koronawirusa wszystkie zespoły sklasyfikowane w poprzednim sezonie zachowały prawo gry.

Sezon zasadniczy

Tabela końcowa

Wyniki 

Legenda:

Faza play-off 
Ze względu na pandemię koronawirusa faza Top 4 została rozegrana w "bańce" w Ostrowie Wielkopolskim.

o 3. miejsce

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Nagrody 
 MVP PLK:  Geoffrey Groselle (Enea Zastal BC Zielona Góra)
 MVP Finałów PLK:  Jakub Garbacz	(BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski)
 Najlepszy w obronie PLK:	 Ivan Ramljak	(Śląsk Wrocław
 Najlepszy Polski Zawodnik PLK:	 Jakub Garbacz	(BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski)
 Najlepszy Trener PLK:  Žan Tabak	(Enea Zastal BC Zielona Góra)
 Najlepsza piątka:
  Gabriel Lundberg (Enea Zastal BC Zielona Góra)
  Lee Moore (MKS Dąbrowa Górnicza)
  Jakub Garbacz	(BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski)
  Rolands Freimanis (Enea Zastal BC Zielona Góra)
  Geoffrey Groselle	(Enea Zastal BC Zielona Góra)

Przypisy 

Polska Liga Koszykówki
2020 w koszykówce
2021 w koszykówce
2020 w polskim sporcie
2021 w polskim sporcie